Ти́мченко — украинская фамилия ( или Тимченко).

Известные носители 
 Тимченко, Александр Григорьевич (1927—1984) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Тимченко, Анна Акимовна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Тимченко, Варвара Юрьевна (псевдоним Варя Демидова; род. 1980) — композитор, пианистка, автор и исполнительница собственных песен.
 Тимченко, Василий Михайлович (1911—2000) — Герой Советского Союза (1945).
 Тимченко, Виктор Васильевич (род. 1953) — украинский журналист.
 Тимченко, Владимир Александрович (1931—2005) — доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР
 Тимченко, Владимир Павлович (род. 1942) — генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР.
 
 Тимченко, Галина Викторовна (род. 1962) — российский журналист, главный редактор интернет-издания Lenta.ru.
 Тимченко, Геннадий Николаевич (род. 1952) — российско-финский предприниматель.
 Тимченко, Георгий Павлович (1912—1991) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Тимченко, Григорий Иванович (около 1760—после 1804) — капитан-командор Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Тимченко, Дмитрий Юрьевич (род. 1983) — украинский борец греко-римского стиля.
 Тимченко, Евгений Константинович (1866—1948) — российский и советский филолог.
 Тимченко, Иван Артёмович (1939—2020) — украинский юрист, председатель Конституционного суда Украины (1996—1999).
 Тимченко, Игорь Викторович (род. 1986) — украинский футболист.
 Тимченко, Иосиф Андреевич (1852—1924) — русский механик-изобретатель.
 Тимченко, Максим Викторович (род. 1975) — украинский предприниматель.
 Тимченко, Марфа Ксенофонтовна (1922—2009) — украинский мастер декоративной росписи.
 Тимченко, Николай Николаевич (1927—1989) — тенор Большого театра.
 Тимченко, Олег Александрович (род. 1978) — украинский хоккеист.
  (Ольга Валери, 1903—2002) — французская актриса российско-украинского происхождения.
 
 
 Тимченко, Станислав Валерьевич (род. 1983) — российский фигурист, призёр чемпионата России.
 Тимченко, Стефан Петрович (в монашестве Стефан; 1898—1979) — епископ Константинопольской православной церкви, викарий Западноевропейского экзархата русских приходов.

Составные фамилии 
 Тимченко-Рубан

Прочее 
 Тимченко — гидрологический пост в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Примечания